A reserva extrativista marinha de Araí-Peroba é uma unidade de conservação brasileira de uso sustentável da natureza, localizada no estado do Pará, com território distribuído pelos municípios de Augusto Corrêa e Viseu.

Histórico
Criada através de Decreto Presidencial sem número de , possuí área de .

Arai-Peroba
ARAI-PEROBA